Акванавты:
 Акванавт или гидронавт — специалист по глубоководным погружениям.
 «Акванавты» — научно-фантастическая повесть Сергея Павлова.
 «Акванавты» — фильм по этой повести.
 «Акванавты» () — американский сериал 1960—1961 годов.